Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1980 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 12 по 13 января на катке «Хамар» в Хамаре (Норвегия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные спортивные соревнования в Хамаре
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Январь 1980 года
Чемпионаты мира в Норвегии